Matsura Takanobu (daimyo) (1592-1637)
 Matsura Takanobu (samouraï) (1529-1599)